Pokharathok – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Arghakhanchi
 Pokharathok – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Lumbini w dystrykcie Palpa